Capim Grosso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Capim Grosso (ort), Bahia, 
 Capim Grosso (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar